Rampton (Cambridgeshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Rampton (Nottinghamshire) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)